Spojení písmen O a Z může mít různé významy:

 občanský zákoník
 ovoce a zelenina – zkratka potravinářského sortimentu při obchodní činnosti
 obchodní značka
 ochranná známka
 operační zesilovač
 odštěpný závod
 opětné zapínání

příjmení osob
 Amos Oz (1939) – izraelský novinář a spisovatel

jiný význam
 Migdal Oz – osada v Izraeli
 Nachal Oz – vesnice v Izraeli
 Země Oz – fiktivní stát z románu Čaroděj ze země Oz a dalších děl Lymana Franka Bauma 
 Oz (seriál) – americký televizní seriál z roku 1997
 oz – zkratka pro unci nebo troyskou unci